Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Associazione Sportiva Drepanum nelle competizioni ufficiali della stagione 1949-1950.

Stagione 
Nella stagione 1949-1950 la Drepanum Trapani disputò il campionato di Serie C, raggiungendo il 17º posto e retrocedendo nel campionato di Promozione.

Divise 
I colori sociali della Drepanum Trapani sono il granata ed il bianco.

Rosa

Risultati

Serie C

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni